Оле́на — українське християнське жіноче ім'я. Походить від грецького імені Ἑλένη, «Елене», утвореного від  («світоч», «смолоскип»).

Відомі люди з ім'ям Олена 
 Олена Антонова (1972) — українська легкоатлетка, призер Олімпійських ігор.
 Олена Баварська (1834—1890) — баварська принцеса з династії Віттельсбахів. Донька герцога Баварського Максиміліана та його дружини Людовіки.

 Олена Константинопольська — мати імператора Константина Великого
 Олена Кульчицька (1877—1967) — український графік, маляр, педагог. Народний художник УРСР (1956).
 Олена Ляшенко (1976) — українська фігуристка (одиночне катання). Багаторазова чемпіонка України, призерка чемпіонатів Європи та етапів Ґран-прі. Майстер спорту міжнародного класу.
 Олена Негош-Петрович (1873—1952) — уроджена принцеса чорногорська, дочка короля Ніколи I Негош-Петровича і його дружини Мілени Вукотич.
 Олена Образцова (1939—2015) — радянська співачка (мецо-сопрано), педагог і акторка.
 Олена Підгрушна (1987) — українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України.
 Олена Пчілка (1849—1930) — українська письменниця, меценатка, перекладачка, етнограф, фольклористка, публіцистка, громадська діячка.
 Олена цу Вальдек-Пірмонт (1899—1948) — принцеса Вальдек-Пірмонту, донька князя Вальдек-Пірмонту Фрідріха та принцеси Батільди Шаумбург-Ліппської.

Мистецтво

Література 
 «Олена вершниця зі списом» — історичний роман, 2017 року Валентина Чемериса про українську шляхтянку, незрівнянну княгиню Глинську.

Фільми 

 «Дорога Олено Сергіївно» (1988) — художній фільм-драма 1988 року, знятий режисером Ельдаром Рязановим.
 «Олена» (2011) — кінодрама, що розповідає про класове розшарування сучасної Москви.

Інше

Примітки

Посилання 
 Список українських жіночих імен

Жіночі імена